Thibron (veldheer), Spartaans veldheer, actief ca. 400-390 v.Chr.
Thibron (huurling), Spartaanse huurling, actief ca. 325-320 v.Chr.
Thibron (geslacht), een geslacht van rechtvleugeligen uit de familie Tetrigidae